San Andrés Ahuayucan es un pueblo localizado en la alcaldía Xochimilco de la Ciudad de México. Dentro de San Andrés Ahuayucan se encuentran un centro y cuatro  barrios, San Isidro Labrador San Ignacio De Louyola El Calvario Y Chapultepec  Se le conoce como "lugar donde hay agua pura/blanca", "lugar de ocotes" y "lugar de encinas". La capilla actual se inauguró en 1789 está reubicada en el paraje Ahuayucan hoy actualmente ya que el paraje original llamado copalhuacan fue abandonado después de un tormenta en la cuál fue arrastrada la imagen de San Andrés Apóstol y posteriormente encontrada en el actual San Andrés Ahuayucan , construida en el siglo XVII. La fiesta patronal de San Andrés Ahuayucan se celebra el 30 de noviembre de cada año. Referida cómo la Feria grande ya que el día 12 De Diciembre se festeja a la Santísima Virgen De Guadalupe al igual se celebra Al Sagrado Corazón de Jesús (fecha movible) Y al Niño Parrandero así llamado por los habitantes el cual está celebración es el Día 30 de abril y 2 de Febrero. También se festeja el carnaval de Muertos los días 1 y 2 de noviembre llevándose a cabo las tradicionales chineleadas 

En San Andrés Ahuayucan viven alrededor de 9,200 personas en 2,210 unidades habitacionales. Se registran 389 personas por km², con una edad promedio de 31 años y una escolaridad promedio de 10 años cursados. 
Datos Clave:
Tipo de Localidad - Campamento
Localidad - San Andrés Ahuayucan
Municipio - Xochimilco
Estado - Ciudad de México
Código postal - 16810
Hectáreas - 237
Número de habitantes- 18,437

Referencias

Pueblos originarios de Xochimilco